Red Star – EP del 2008 dei Third Eye Blind
 Red Star OS – sistema operativo in uso in Corea del Nord basato su Fedora
 Red Star Football Club 93 – squadra di calcio francese, chiamata comunemente Red Star
 Red Star – Super eroe dei fumetti DC Comics